Przemierżlowate (Olacaceae) – rodzina w szerokim ujęciu systematycznym obejmuje blisko 30 rodzajów roślin tropikalnych i subtropikalnych. Powiązania filogenetyczne, a tym samym i układ systematyczny w obrębie tej rodziny jest bardzo niejasny i jest przedmiotem badań i dyskusji. W systemie APG III z 2009 rodzina jest szeroko ujmowana. Należą tu głównie drzewa i krzewy, niektóre z nich są półpasożytami korzeniowymi.

Systematyka 
 Pozycja według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział rodziny na rodzaje
 Brachynema Benth.
 Dulacia Vell.
 Olax L.
 Ptychopetalum Benth.

Dawniej (do systemu APG II z roku 2003 włącznie) rodzina obejmowała jako takson parafiletyczny liczne rodzaje wyodrębnione później w rodziny Erythropalaceae, Srombosiaceae, Coulaceae, Ximeniaceae i Aptandraceae.

Przypisy 

Przemierżlowate